Ива́н Ива́нович Ме́льников:
 Мельников, Иван Иванович (1892—1972) — советский генерал-майор.
 Мельников, Иван Иванович (1905—1995) — советский генерал-майор.
 Мельников, Иван Иванович (род. 1950) — депутат Государственной думы со второго по седьмой созывы.